Il Solopaca rosso superiore è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Benevento.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento.
odore: intenso, caratteristico.
sapore: asciutto, armonico, vellutato.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Benevento
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico